Kommunalverband steht für:
Kommunaler Verband, allgemein eine organisatorische Zusammenarbeit von Gebietskörperschaften der Kommunalebene
Überstaatlicher Kommunalverband, eine überstaatliche Zusammenarbeit von Gemeinden
Höherer Kommunalverband, in Deutschland ein Zusammenschluss oberhalb der Kreisebene
Kommunalverband besonderer Art, in Deutschland Zusammenschluss aus Landkreis und kreisfreier Stadt

Siehe auch:
 Gemeindeverband
 Verbandsgemeinde
 Zweckverband